Учреждение, может означать:
 Учреждение — одна из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, предусмотренная законодательством Российской Федерации — России.
 Учреждение организации — процедура создания юридического лица.
 Учреждение государства — формальный процесс образования нового государства.